22-й Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту проводился во французском городе Плюмелек департамента Морбиан региона Бретань с 14 по 18 сентября 2016 года. Программа чемпионата включала  индивидуальные и групповые гонки среди мужской и женской элиты, мужчин и женщин в возрасте до 23-х лет, юниоров обоих полов.

Программа чемпионата 
Время местное (UTC+1:00).

Результаты

Медальный зачёт

Ссылки 
 European Cycling Union официальный веб-сайт (англ.)
 Мужчины Элита Групповая гонка на сайтах статистики• ProCyclingStat 
 Мужчины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики•  ProCyclingStat 
 Женщины Элита Групповая гонка на сайтах статистики• ProCyclingStat
 Женщины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Мужчины до 23 лет Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Мужчины до 23 лет Индивидуальная гонка на сайтах статистики •   ProCyclingStat
  Юниоры Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниоры Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниорки Групповая гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat
  Юниорки Индивидуальная гонка на сайтах статистики • ProCyclingStat